Anthriscus tuberculata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jean Louis Marie Poiret, och fick sitt nu gällande namn av Schult.. Anthriscus tuberculata ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
tuberculata